Нойбрунн:

 Нойбрунн — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Нойбрунн — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.